Huarache – calzatura
 Huarache – piatto messicano